Prostaferesi (unione di prosthesis (), "somma", e aphaeresis (), "sottrazione") può essere:
 Algoritmo di prostaferesi, un algoritmo usato storicamente, soprattutto nell'astronomia e nella navigazione, per semplificare il calcolo manuale delle moltiplicazioni.
 Formule di prostaferesi, è un insieme di formule che permettono la trasformazione di una somma o differenza di funzioni trigonometriche in loro prodotti.